dawna nazwa ulicy Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu
ulica i dzielnica Tybingi